Aerts (beeldhouwers), een familie van Brugse beeldhouwers
 Andreas Aerts, Nederlands apostolisch vicaris
 Bart Aerts, Belgisch journalist
 Charles Aerts, Nederlands zanger
 Conny Aerts, Belgisch hoogleraar
 Fien Aerts, personage uit de Vlaamse serie Spoed
 Firmin Aerts, Belgisch politicus
 Giel Aerts, Nederlands zanger
 Hans Aerts, Belgisch componist
 Jean Aerts, Belgisch wielrenner
 Jean-Marie Aerts, Belgisch gitarist en producer
 Jef Aerts, Belgisch dichter en schrijver
 Jérôme Aerts, Belgisch senator
 Joannes Aerts, Nederlands bisschop 
 Joannes Aerts, Belgisch burgemeester
 Kathleen Aerts, Belgisch zangeres
 Katrien Aerts (freestyleskiester), Belgisch freestyleskiester
 Katrien Aerts (veldrijdster), Belgisch veldrijdster
 Kees Aerts, Nederlands musicus
 Luc Aerts, Belgisch bankier
 Luc Aerts, Belgisch politicus
 Maikel Aerts, Nederlands voetballer
 Mario Aerts, Belgisch wielrenner
 Miel Aerts, Belgisch voetballer
 Nelly Aerts, Belgisch langeafstandsloper
 Oscar Aerts, Nederlands acteur
 Paul Aerts, Belgisch wielrenner
 Peter Aerts, Nederlands kickbokser
 Philippe Aerts, Belgisch contrabasspeler
 Pierre-Joseph Aerts, Belgisch kanunnik
 René Aerts, Belgisch basketballer
 Rudy Aerts, Nederlands voetballer
 Ruud Aerts, Nederlands marathonschaatser
 Sara Aerts, Belgisch atlete
 Stef Aerts, Belgisch acteur
 Toon Aerts, Belgisch veldrijder

Overig
 Jos van Aerts, Nederlands voetballer
 Team Aerts, Nederlands K-1-team
 Aerts (bier), Belgisch bier